«Cross Me» — песня британского певца Эда Ширана, вышедшая 24 мая 2019 года при участии американских рэперов Chance The Rapper и PnB Rock в качестве второго сингла с шестого студийного альбома No.6 Collaborations Project.

История 
Сингл вышел 24 мая 2019 года. Он дебютировал на девятом месте в британском хит-параде UK Singles Chart.

Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Pitchfork, Spin, EtCanada, Stereogum, TheFader.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное лирик-видео для песни вышло 23 мая 2019 года на аккаунте Ширана на канале YouTube. Музыкальное видео с активным использованием виртуальной реальности вышло 21 июня 2019.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни PnB Rock
Песни Chance the Rapper
Песни, написанные Chance the Rapper